Соревнования по лыжным гонкам в командном спринте классическим стилем среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 19 февраля. Местом проведения соревнований стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Полуфинальные забеги начались в 14:05 по местному времени (UTC+4), а финал стартовал в 16:15. В мужском командном спринте приняло участие 46 спортсменов из 23 стран. 

Победу в соревнованиях неожиданно одержали лыжники из Финляндии, второе место досталось спортсменам России, а бронзовые медали завоевали шведские лыжники. В финальном забеге на стадион с небольшим отрывом вышли лыжники Финляндии, Германии и России. При перестроении на соседнюю лыжню финн Сами Яухоярви роняет немца Тима Чарнке, тот падая едва не сбивает россиянина Никиту Крюкова, который чудом остается на ногах. А тем временем финны уходят за золотом.

Медалисты

Соревнование

Полуфинал 

 Полуфинал 1

 Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр